Вільгельм II (; 22 січня 1355 — 10 січня 1418) — маркграф Намюру у 1391—1418 роках.

Старший син маркграфа Вільгельма I і його другої дружини Катерини де Во. Замолоду отримав титул сеньйора де Бетюн. 1384 року оженився на Марії, доньці Роберта I, герцога Бара. 1391 року спадкував Намюрське маркграфство. Відмовився від активної зовнішньої політики, не втручався у Столітню війну. Зосередив зусилля на розвитку торгівлі, промисловості та будівництва оборонних споруд. 1393 року після смерті першої дружини пошлюбив Жанну, доньку графа Жана VI д'Аркура.

У 1408 році брав участь у придушенні повстання містян Льєжа проти Жана VI Віттельсбаха, єпископа Льєжа, яке закінчилося перемогою над повсталими в битві при Оті. Помер 1418 року. Владу спадкував його брат Жан III.

Примітки

Джерела 
 Général baron Guillaume. Guillaume II // Académie royale de Belgique, Biographie nationale. — Bruxelles, 1885. — Vol. 8. — P. 487.

Маркграфи Намюра
Дім Дамп'єр